

Geografia antica 
 Ircano – abitante dell'Ircania, regione dell'antica Persia. 
 Mare Ircanio – nome con cui i Greci erano soliti chiamare il Mar Caspio.

Persone 
 Ircano – membro della famiglia ebrea antica dei Tobiadi, signori della Ammonitide. 
 Ircano I – sovrano ebreo antico della famiglia degli Asmonei, Sommo sacerdote e Re di Giudea.
 Ircano II – sovrano ebreo antico della famiglia degli Asmonei, Sommo sacerdote e Re di Giudea.

Altro 
 Ircano – formaggio caprino.